Universidad de Segovia puede referirse a:

 La Universidad de Segovia y Su Tierra, denominación de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia.
 La Universidad Popular de Segovia, actual Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
 El Campus universitario de Segovia de la Universidad de Valladolid.
 El campus de la IE Universidad de Segovia.